Manhole – album di Grace Slick del 1974
 Manhole – drama coreano del 2017
 Manhole – film del 2014 diretto da Shin Jae-young
 Manhole – manga di Tetsuya Tsutsui del 2004
 Manhole – videogioco Nintendo Game & Watch del 1981
 Tura Santana – gruppo musicale statunitense noto anche come Manhole